Кипар је први пут учествовао на Зимским олимпијским играма 1980. у Лејк Плесиду. После није пропустио ниједне игре.

Прву и за сада једину медаљу освојио је једриличар Павлос Контидес на Играма у Лондону 2012.. До тада су најближе медаљи били на Летњим олимпијским играма 2008. када је у стрељаштву у дисциплини Скит Антонис Николаидис изгубио бронзану медаљу у распуцавању за треће место од Француза Ентонија Тераса.

Први модерни олимпијац са Кипра био је у ствари атлетичар Анастасиос Андреу који се на Олимпијским играма 1896. у Атини, такмичио под грчком заставом. У том тренутку, Кипар је била британска колонија.

Најстарији олимпијац Кипра био је стрелац Димитриос Лордос са 44 године и 271 даном, на Играма у Барселони 1992. а најмлађи пливачица Анабел Друсиоту на 14. година и 48 дана у Москви 1980..

Због такозване Турске Републике Северни Кипар која није међународно призната, нема Олимпијски комитет. Зато се, сви кипарски олимпијци такмиче под именом и заставом Републике Кипар.

Медаље

Летње олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Кипра и освојених медаља по спортовима на ЛОИ 
{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Разлика у горње две табеле од 42 учесника (35 мушкараца и 7 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Највише учешћа на ЗОИ 

Мушкарци

Жене

Преглед учешћа спортиста Кипра и освојених медаља по спортовима на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у 8 учесника (5 мушкараца и 3 жене) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Анабел Друсиоту, 14 година и 96 дана Москва 1980. пливање
 Најстарији учесник: Димитриос Лордос, 46 година и 271 дана Барселона 1992. стрељаштво
 Највише учешћа: 4 Јоргос Ахилеос (2000,2004,2008,2012) стрељаштво
 Највише медаља: 1 Павлос Контидес (2012)
 Прва медаља: Павлос Контидес Лондон 2012. једрење 
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: 69 (2012)
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Види још 
 Кипарски олимпијски комитет
 Кипар на параолимпијским играма
 Списак носилаца заставе Кипра на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 
 Кипарски олимпијски комитет
 Профил на страници МОК
 Резултати Кипра на ОИ

Кипар на олимпијским играма